"El conflicto de los siglos" es un libro de Ellen G. White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, considerada como mensajera del Señor. En él, la autora muestra el "tema de la Gran Controversia" entre Jesus y Satanás, como se ha desarrollado a lo largo del tiempo y relata desde el comienzo comienzo del mal en el cielo, hasta la segunda venida de Jesús, el milenio en el cielo y una tierra renovada. Con respecto a la razón para escribir el libro, Ellen informó: "En esta visión en Lovett's Grove (en 1858), se repitió la mayor parte del asunto del conflicto de los siglos que había visto diez años antes, y se me mostró que debo escribirlo."

Proceso de escritura 
El libro: "El conflicto de los siglos" fue un proyecto desarrollado a lo largo de 60 años. Todo comenzo con "La vision del gran conflicto", el 14 de marzo de 1958 Ellen G. white y su esposo James White estaban en una conferencia cuando, ella  comenzo a tener una vision que duraria 2 horas.

En 1858 se publico la primera edicion del libro titulada "Spiritual Gifts"Despues de 3 ediciones posteriores, El libro fue traducido al español por El Mexicano A.B Carrero (Sociedad Biblica Americana), cabe destacar que el traductor no era Adventista.

EL libro consta de 43 Capitulos (En la edicion en español se agrego el capitulo 13 "el despertar de España" por C. C. Crisller y H. H. Hall con el permiso de la autora) y un apendice.

El libro Comienza con la destruccion de Jerusalén en el año 70, comenta las persecuciones cristianas en los primeros siglos de nuestra era, luego habla de la corrupcion de la iglesia y la reforma protestante.

La segunda parte del libro habla de diferentes doctrinas adventistas, com el estado de los muertos, quiénes son los angeles

Ver también 

 El Camino a Cristo
 Iglesia Adventista del Séptimo Día
 El deseado de todas las Gentes

Notas al pie 

 Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 2, pp. 265–272. As quoted in "Telling the Story" by James R. Nix. Adventist Review March 20, 2008
 «Notas biográficas de Elena G. de White». m.egwwritings.org. Consultado el 5 de marzo de 2023.
 «Spiritual Gifts, vol. 1». m.egwwritings.org. Consultado el 5 de marzo de 2023.
 «El Conflicto de los Siglos». m.egwwritings.org. Consultado el 5 de marzo de 2023.

Referencias

Enlaces externos 

 https://verdadpresente.com.ar/controversia1913/ PDF de la primera version en español.
 https://media4.egwwritings.org/pdf/es_CS(GC).pdf PDF gratis 
 https://es.slideshare.net/portaladventista/el-conflicto-de-los-siglos-su-historia2

Publicaciones anticatólicas
Libros de no ficción de Estados Unidos
Textos cristianos del siglo XIX
Libros de 1858